Puumalainen ist der Familienname folgender Personen:
 Ville Puumalainen (1900–1962), finnischer Maurer und Politiker
 Tiina Puumalainen (* 1966), finnische Theaterregisseurin und Dramatikerin